Miejscowości w Polsce:
 Złaków Borowy
 Złaków Kościelny